Une épiphyse (du grec épi, sur, et phyein, croître) peut être :

 au niveau cérébral, l'épiphyse ou glande pinéale désigne une glande endocrine responsable de la synthèse nocturne d'une neuro-hormone : la mélatonine à partir de la sérotonine (acétylation puis méthylation) par les pinéalocytes,
 en ostéologie, l'épiphyse désigne l'extrémité d'un os long, quand la diaphyse en est le centre, et la métaphyse la partie intermédiaire.

Articles connexes 
 Os | Diaphyse | Métaphyse
 Glande pinéale

Anatomie du système squelettique